Миттельстенаэ (, ) — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Управляется союзом общин Бёрде-Ламштедт. Население составляет 627 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 33,68 км². Официальный код — 03 3 52 036.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии